Бана — может означать:

  — лютневый инструмент.
 Бана — собор.

Персоналии 
 Бана, или Банабхатта (7 век), — древнеиндийский санскритский поэт.
 Бана, Эрик (род. 1968) — австралийский киноактёр.

Топоним 
  — деревня в Комаром-Эстергом, Венгрия.
  — суб-префектура и коммуна в западной провинции Камеруна.

См. также 
 Бана-лингам — тип Лингама из камня.